Bom Sucesso de Itararé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Sucesso de Itararé (ort), São Paulo, 
 Bom Sucesso de Itararé (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar